Segunda Praia o nome de uma praia localizada no Morro de São Paulo, povoado da Ilha de Tinharé. É a mais badalada dentre as quatro praias do Morro. Boas pousadas podem ser encontradas lá; geralmente à noite (alta temporada), acontecem os luais de Morro.

Ligações externas

Ver também 
 Morro de São Paulo

Segunda Praia